E125 – trasa europejska
 E125 – oznaczenie szkarłatu GN jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E